Paulo Guerra (atleta) — atleta português
Paulo Pessoa Guerra (1916-1977) — político brasileiro
Paulo Fernando Batista Guerra — político do estado do Amapá, Brasil

Desambiguações de antropônimos